Marta Bassino, italijanska alpska smučarka, * 27. februar 1996, Cuneo.

Življenje 
Bassino je rojena v Cuneu v Piemontu, živi pa v kraju Borgo San Dalmazzo. V svetovnem pokalu je debitirala leta 2014 pri 18 letih.

Kariera 
Prvič je stala na stopničkah 22. oktobra 2016 je v Söldnu na veleslalomski tekmi končala kot  svoji prvi tekmi svetovnega pokala stopničke v Sölden, zaključna 3. Prvič je zmagla v veleslalomu v Killingtonu novembra 2019. Istega leta je Bassino postala prvi italijanski smučar, ki se je uvrstil na stopničke v petih različnih disciplinah v isti sezoni. Na svetovnem prvenstvu 2021 v Cortini d'Ampezzo v Italiji je Bassino skupaj z avstrijko Katharino Liensberger osvojila zlato medaljo v paralelnem veleslalomu. Bila je glavna favoritka za veleslalomsko tekmo, vendar je končala na 13. mestu.

Rezultati svetovnega pokala

Stopničke

Rezultati svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger

Sklici

Zunanje povezave 
 

Italijanski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022